Durchführung steht für:
 die Durchführung eines Gesetzes im Sinne von Exekution, siehe Durchführungsbestimmung
 Durchführung (Musik), die Durchführung als musikalischen Begriff
 in der Organisationslehre die Durchführungskompetenz
 Durchführung (Elektrotechnik), in der elektrischen Energietechnik ein Element welches elektrische Leitungen durch Wände oder Gehäuse führt.

Siehe auch: